Annie du Far West (Annie Get Your Gun) est une comédie musicale américaine, livret de Herbert et Dorothy Fields,  paroles et musique de Irving Berlin, créée à l'Imperial Theatre de Broadway le  ;
Annie, la reine du cirque (Annie Get Your Gun) est un film musical américain de George Sidney, adapté de la comédie musicale précédente et sorti en 1950.

Voir aussi
La Gloire du cirque (Annie Oakley),  film américain de George Stevens, sorti en 1935.